Тимиря́зевская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тимирязевская улица — улица в Москве.

Украина 
 Тимирязевская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Улица Тимирязева;
 Тимирязевский проезд;
 Проспект Ленина (Томск)#История.